Een strafwetboek of wetboek van strafrecht is een document dat het gehele of een groot deel van het strafrecht in een bepaalde jurisdictie verzamelt.

 Wetboek van Strafregt (Code pénal) (1811-1886)
 Wetboek van Strafrecht (Curaçao)
 Wetboek van Strafrecht (Nederland)
 Wetboek van Strafrecht (Sint-Maarten)
 Wetboek van Strafrecht (Suriname)
 Wetboek van Strafrecht BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
 Wetboek van Strafrecht van Aruba
 Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (1918)
 Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (1867)

Zie ook 
Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland
Strafwetboek (België)
Wetboek van Strafvordering (doorverwijspagina)